Манич (річка)
 Манич (село)